Pomme ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Pomme (1763–1831), Mitglied der Reichsstände des Königreichs Westphalen
 Kurt Pomme (1899–1964), deutscher SS-Führer und Polizeibeamter
 Pierre Pomme (1735–1812), französischer Arzt
sowie der Name von:
 Pomme (Sängerin), bürgerlich Claire Pommet (* 1996), französische Sängerin

Pomme steht für:
 Pomme (St. Lucia), Ort im Quarter (Distrikt) Vieux Fort im Süden des Inselstaates St. Lucia in der Karibik